De Touwslagerij was een smalle strook aan de buitenzijde van de Nederlandse vestingstad Venlo.

Het lag ter hoogte van het klooster Trans-Cedron, tussen het Bastion Kwaktoren en de Roermondsepoort. Hier werd door een touwslager scheepstouw "geslagen" voor de schippers die in Venlo laadden en losten.

Het bevond zich direct aan de stadsmuur, bezijdens de Kwaktoren, die werd gebruikt voor opslag van buskruit. Hoewel het niet direct tot de vestingwerken behoorde, werd het wel gebruikt als hogere verdedigingswal bij belegeringen. Het in Venlo gelegerde garnizoen gebruikte het dan als extra verdedigingswal tussen de Roermondsepoort en het bastion, aangezien het voldoende plaats bood voor schutters om de vijand onder vuur te nemen. Via een helling aan de Roermondsepoort kon het lager gelegen bastion worden bereikt.

Op het lager gelegen rondeel op het bastion stond vanaf 1613 een vuurmond met de naam den Coepere Slange.

Vestingwerk van Venlo